Klipka je český rodový název pro několik druhů klipkovitých ryb:
 Amphichaetodon Burgess, 1978
 Chaetodon Linnaeus, 1758
 Chaetodon austriacus – klipka žebrovaná
 Chaetodon capistratus – klipka čtyřoká
 Chaetodon paucifasciatus – klipka rudoskvrnná
 Forcipiger Jordan & McGregor, 1898
 Hemitaurichthys Bleeker, 1876
 Heniochus Cuvier, 1816
 Johnrandallia Nalbant, 1974
 Parachaetodon Bleeker, 1874
 Prognathodes Gill, 1862
 Roa Jordan, 1923

Související články 
 zobec